This is Us —en español: Así somos— puede referirse a:

 This is Us (2009), séptimo álbum de estudio de los Backstreet Boys; 
 This Is Us Tour, octava gira de los Backstreet Boys;
 This is Us (2013), película documental de One Direction; 
 This Is Us (2016-2022), serie de televisión de la NBC;